Il Welsh Open 2021 è stato il quattordicesimo evento professionistico della stagione 2020-2021 di snooker, l'undicesimo Ranking, e la 30ª edizione di questo torneo, che si è disputato dal 15 al 21 febbraio 2021, presso il Celtic Manor Resort di Newport, in Galles.

Il torneo è stato vinto da Jordan Brown, il quale ha battuto in finale Ronnie O'Sullivan per 9-8. Il nordirlandese si è aggiudicato così il suo primo Welsh Open, e in assoluto il suo primo torneo professionistico in carriera. Per altro, prima di questo evento, Brown non aveva mai varcato la soglia dei quarti di finale. Il giocatore di Antrim è diventato il primo nordirlandese a vincere questa competizione, il secondo a vincere un torneo Home Nations Series (dopo il successo di Mark Allen allo Scottish Open 2018), il quarto ad ottenere un titolo Ranking, dopo Mark Allen, Dennis Taylor ed Alex Higgins, e il 67º giocatore diverso considerando tutti i professionisti. 

Il campione in carica era Shaun Murphy, il quale è stato eliminato ai quarti di finale da Stephen Maguire.

Montepremi 

 Vincitore: £
 Finalista: £
 Semifinalisti: £
 Quarti di finale: £
 Ottavi di finale: £
 Sedicesimi di finale: £
 Trentaduesimi di finale: £
 Miglior break della competizione: £

Vigilia 
A seguito della pandemia di COVID-19, il World Snooker Tour si è visto costretto a cancellare e posticipare eventi nel calendario. Tuttavia, questo è stato il primo torneo dal Campionato mondiale 2020 a disputarsi fuori dalla Marshall Arena di Milton Keynes, e il primo dal Gibraltar Open 2020 a disputarsi fuori dall'Inghilterra. Sede di alcuni tornei di golf, tra cui la Ryder Cup 2010, il Celtic Manor Resort ospiterà per la prima volta nella sua storia un torneo di snooker.

Il Welsh Open assegnerà il quarto ed ultimo trofeo stagionale della Home Nations Series, e il quinto della BetVictor European Series 2020-2021.

Il vincitore di questo evento avrà il diritto di partecipare al Champion of Champions 2021.

Prima dell'inizio della competizione, hanno dato forfait Mei Xiwen, Marco Fu, Bai Langning, Amine Amiri, Steve Mifsud e Stephen Hendry, i quali vengono sostituiti dai dilettanti Dylan Emery, Ben Fortey, Michael White, Brian Ochoiski, Paul Davison e Jamie Curtis-Barrett.

Fase a eliminazione diretta

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Fase finale

Century breaks 
Durante il corso del torneo sono stati realizzati 73 century breaks.

Note

Voci correlate 
 Welsh Open (snooker)
 Home Nations Series
 BetVictor European Series 2020-2021
 Stagione 2020-2021 di snooker

2021
BetVictor European Series 2020-2021
Competizioni sportive a Newport